Wacholderöl steht für aus verschiedenen Pflanzenteilen gewonnene ätherische Öle des Wacholders:
 Wacholderbeeröl aus reifen getrockneten Wacholderbeeren
 Wacholderteeröl (auch: Kaddigöl) aus dem Holz 

Siehe auch:
 Wacholderlutter, einfaches Destillat aus einer Maische von Wacholderbeeren